

Comuni italiani
Romagnano al Monte – Comune campano della provincia di Salerno
Romagnano Sesia – Comune piemontese della provincia di Novara

Frazioni e quartieri italiani
Romagnano – Frazione di Grezzana (VR)
Romagnano – Frazione di Massa
Romagnano – Frazione di Sant'Agata Feltria (RN)
Romagnano – Frazione di Trento

Famiglie
Romagnano – antica famiglia marchionale piemontese
 Romagnano di Virle – ramo principale della famiglia